

Matematica 
E6 – gruppo di Lie
e6 – algebra di Lie, una delle algebre semisemplici eccezionali

Musica 
 E6 – accordo musicale di Mi maggiore sesta secondo la notazione inglese

Strade 
 E6 – autostrada svedese Vellinge-Svinesund
 E6 – strada europea Trelleborg (Svezia) – Kirkenes (Norvegia)

Virologia

 E6 – oncoproteina di papilloma virus

Altro 
 E6 – processo per lo sviluppo di diapositive
 E6 – Sentiero europeo E6 della rete sentieristica europea
 E6 – robot Honda serie E
 E6 – Classificazione del valore delle resistenze elettriche/elettroniche